Puma, állatnem
Puma, állatfaj
Puma, márka
Aérospatiale Puma, francia közepes szállító helikopter
Eurocopter Super Puma, francia közepes szállító helikopter
Sd.Kfz. 234/2 Puma, német nehéz páncélgépkocsi a második világháború idején
101. Puma vadászrepülő osztály, a Honi Légvédelmi Vadászrepülő osztálya a második világháború során